Miejscowości w USA:
 Rusk – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Cherokee
 Rusk – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Rusk – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk

Gminy w USA:
 Rusk (ang. Rusk Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Rusk (ang. Rusk Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Rusk (ang. Rusk Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rusk (ang. Rusk County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Rusk (ang. Rusk County) – w stanie Wisconsin
Osoby:
 Dean Rusk – amerykański polityk
Inne:
 Rusk – kaszubska rodzina szlachecka i jej herb